Modesto Panetti (1875-1957) ingegnere aeronautico e politico italiano
Luciano Panetti (1929-2016) allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Domenico Panetti (1470-prima del 1513) è stato un pittore italiano